70. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się  w dniach  7–12 października 1997 w hiszpańskim mieście San Sebastián. Były to piąte zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym (poprzednio w 1965, 1973, 1984 i 1992). Jedynie Francuzka Jeannie Longo-Ciprelli w jeździe indywidualnej na czas zdołała obronić tytuł mistrzyni świata. Nikomu nie udało się zdobyć chociaż dwóch medali.  

Nowością w programie mistrzostw było pojawienie się po raz pierwszy w historii konkurencji juniorek i juniorów.

Polacy nie zdobyli żadnego medalu, a najlepszymi osiągnięciami było zajęcie 6. miejsc przez Mateusza Mroza w – rozegranym po raz pierwszy – wyścigu ze startu wspólnego juniorów oraz Dawida Krupę w – rozegranej po raz pierwszy –  jeździe indywidualnej na czas juniorów.

Kalendarium zawodów

Lista uczestniczących reprezentacji 
W mistrzostwach świata w kolarstwie szosowym brało udział 700 osób (172 kobiet i 528 mężczyzn) z 52 reprezentacji. Najliczniejsze reprezentacje wystawiły: Włochy (42 osoby), Hiszpania (36) i Niemcy (36).

Reprezentacja Polski 
Do mistrzostw świata Polski Związek Kolarski zgłosił 22 osoby (18 zawodników i 4 zawodniczki) we wszystkich konkurencjach.

Obrońcy tytułów

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
1997 w kolarstwie
1997 w Hiszpanii
Kolarstwo w Hiszpanii